Schlüsselblume steht für:
 im Volksmund einige gelbe Primeln
 Echte Schlüsselblume
 Hohe Schlüsselblume
 Stängellose Schlüsselblume

Siehe auch:
 Primelgewächse („Schlüsselblumengewächse“)